Theuner ist der Familienname folgender Personen:

 Douglas Edwin Theuner (1938–2013), US-amerikanischer Bischof
 Otto Theuner (1900–1980), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Teuner
 Theunert